Rewolucyjna Liga Komunistyczna (Belgia)
 Rewolucyjna Liga Komunistyczna (Francja)